Горне Зелениці - Глоговец (округ)
 Дольне Зелениці - Глоговец (округ)